3 miejscowości w Polsce: 
 Żabice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. polkowickim, w gminie Chocianów 
 Żabice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. polkowickim, w gminie Grębocice 
 Żabice – wieś w woj. lubuskim, w pow. słubickim, w gminie Górzyca